Regne bambara de Segu, vegeu Kaarta
 Ségou (ciutat), ciutat de Mali
 Cercle de Ségou, divisió administrativa de segon nivell de Mali
 Regió de Ségou, divisió administrativa de primer nivell de Mali
 Regne de Ségou anomenat Imperi Tuculor, derivat d'al-Hadjdj Umar Tall, del que Ségou fou la capital i el regne hegemònic dins l'imperi Tuculor.